Aslanov (en russe : Асланов) est un patronyme dérivé du prénom Aslan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aslan Aslanov (né en 1951), journaliste azerbaïdjanais ; 
 Fuad Aslanov (né en 1983), boxeur azerbaïdjanais ;
 Həzi Aslanov (1910–1945), militaire azerbaïdjanais, héros de l'Union soviétique ;
  (1875–1905), révolutionnaire bulgare, membre de l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne (ORIM) ;
Vougar Aslanov (né en 1964), écrivain et essayiste azéri.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri